Flaming Youth (1923), een film met Colleen Moore en Milton Sills in de hoofdrollen
 Flaming Youth (band), een Britse band uit de jaren zestig, waar Phil Collins in speelde
 Flaming Youth (boek), een boek van de Amerikaanse schrijver Samuel Hopkins Adams
 Flaming Youth (album), een compilatiealbum van Duke Ellington uit 1969
 Flaming Youth (single), een lied van Kiss uit 1976